Střemchoví steht für:
 Střemchoví, tschechisches Dorf, siehe Dolní Loučky
 (2811) Střemchoví, Asteroid des Hauptgürtels